Mimetes — род растений семейства Протейные, в который входят вечнозелёные кусты и небольшие деревья высотой от 0,5 до 6 м. Растения рода привлекают птиц, питающимися нектаром, таких как капский сахарный медосос и некоторые виды семейства нектарницевых. Всего в роде насчитывается 13 видов. Эндемики Капской области Южной Африки.

Описание 
Все виды рода Mimetes относятся к вечнозелёным растениям. Представляют собой небольшие кусты либо невысокие деревья, высотой 0,5—6 м. У листьев нет прилистников, расположение на стебле — очерёдное, черешок отсутствует. Листья отходят от стебля под острым углом и частично перекрывают друг друга. Форма листа — удлинённая яйцевидная, овальная или удлинённая ромбовидная, размер — 1,25-8,25 см в длину и 0,5-4 см в ширину, лист утоньшается по краю и, как правило, с трезубцевым кластером на вершине. После опадания цветочной головки от оконечности листа, верхушечная меристема листа активируется и преобразуется во флоральную меристему следующего соцветия. Mimetes имеет 12 пар хромосом (2n=24).

Таксономия

Филогения 
Сравнение гомологичной ДНК показало, что род Mimetes принадлежит к группе, в которую входят только эндемичных роды для Капской области, которые вместе составляют подтрибу Leucadendrinae. Существуют сомнения в том, что род является монофилетическим, т.к. исследование нескольких генов в 5 видах Mimetes, 2 видов Diastella и Orothamnus zeyheri показали, что некоторые виды Mimetes могут быть ближе к этим родам, чем к видам Mimetes. Leucospermum наиболее близок к Mimetes. Подгруппа Paranomus, Vexatorella, Sorocephalus и Spatalla является сестринской группой для подгруппы Leucospermum—Mimetes. Родственные взаимоотношения между группами показаны ниже:

Виды 
Следующие виды относят к роду Mimetes:

 Mimetes arboreus Rourke
 Mimetes argenteus Salisb. ex Knight
 Mimetes capitulatus R.Br.
 Mimetes chrysanthus Rourke
 Mimetes cucullatus (L.) R.Br.
 Mimetes fimbriifolius Salisb. ex Knight
 Mimetes hirtus Salisb. ex Knight
 Mimetes hottentoticus E.Phillips & Hutch.
 Mimetes palustris Salisb. ex Knight
 Mimetes pauciflorus R.Br.
 Mimetes saxatilis E.Phillips 
 Mimetes splendidus Salisb. ex Knight
 Mimetes stokoei E.Phillips

Галерея

Примечания 

Флора Южной Африки
Протейные
Пирофиты